El término hormiguero ribereño puede referirse a:

 Hormiguero ribereño (M. schistaceus), el nombre común del ave Myrmelastes schistaceus en Colombia;

 Hormiguero ribereño (C. fuscicauda), el nombre común del ave Cercomacroides fuscicauda de acuerdo con Aves del Mundo.